Convento dos Lóios (Arraiolos) — em Arraiolos, distrito de Évora
 Convento dos Lóios (Évora) ou Convento de São João Evangelista — com a Igreja dos Lóios anexa, na freguesia da Sé e São Pedro, Évora, distrito de Évora
 Convento dos Lóios (Feira) — incluindo a Igreja dos Lóios, em Feira, Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro
 Convento dos Lóios (Porto) ou Palácio das Cardosas — no Porto

Desambiguações de construções